Tytgat steht für:
 Edgard Tytgat (1879–1975), belgischer Maler
 (19130) Tytgat, Asteroid des Hauptgürtels